Sainsbury's Anniversary Games — ежегодные легкоатлетические соревнования, которые проходят на олимпийском стадионе Лондона, Великобритания. До 2012 года проходили на стадионе «Кристал Пэлас». Проводятся с 1953 года. До 2014 года назывались London Grand Prix. В настоящее время являются одним из этапов Бриллиантовой лиги.

Рекорды соревнований

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Официальный сайт 

Бриллиантовая лига IAAF